Нарукавные планки (щитки) — вид парных знаков для обозначения званий, должностей.

Носятся, в соответствии с правилами ношения, утверждёнными приказами ведомств, как правило, на высоте 2—6 сантиметров от манжеты или нижнего края рукава, при положении «смирно» планки должны смотреть в стороны.

Где носятся 
 В торговом флоте России (дублируют погончики) и некоторых зарубежных стран.
 Лётчиками гражданской авиации в США.
 Российскими полномочными послами-мужчинами (играют декоративную роль).
 В Израиле.

Ранее носились в России 
 МПС СССР (1955—1994), РЖД (с реформы униформы 2010 года)
 МИД СССР (1954—2001)
 Гражданский флот СССР (Российской империи, Российской Федерации) (весь период существования)

Примеры ношения

См. также 
 Петлицы
 Погоны
 Шеврон

Литература 
 Приказ МПС № 13Ц, от 19 марта 1985 года.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 года № 799 "О форменной одежде работников Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации" (утверждено описание форменной одежды и знаков различия; упоминания о "нарукавных планках (щитках)" отсутствуют).
 Приказ министра морского флота СССР № 139-пр от 8 июля 1977 года.

Знаки различия
Униформа
Рукав